Llista dels 340 municipis del departament francès de l'Òlt (46).

Vegeu també 
 Cantons de l'Òlt

 
Olt